Ахме́т Кена́н Эвре́н (; 17 июля 1917 года, Алашехир, Маниса, Османская империя, — 9 мая 2015 года, Анкара, Турция) — турецкий военный и государственный деятель. Незадолго до смерти осуждён пожизненно.

Биография 
Выпускник военного училища в Анкаре (1938), военной академии (1948) в качестве штабного офицера. В ходе Корейской войны командовал турецким артиллерийским полком. В 1964 произведён в чин генерала, в 1977 занял пост главнокомандующего сухопутными войсками, с 1978 начальник генерального штаба. В 1975 году возглавлял военный атташат турецкого посольства в Москве. Активно участвовал в антипартизанских действиях на территории Турции.

Военный переворот и дальнейшая карьера 
Организатор военного переворота 12 сентября 1980 года, после которого занимал главенствующее положение в новой администрации, а затем был избран президентом, на этом посту и оставался до 1989 года. Переворот и начало правления Эврена сопровождались массовыми политическими репрессиями: 178 тысяч человек были арестованы, 64 тысяч отправлены в тюрьмы, 30 тысяч — лишены гражданства, 450 человек погибли под пытками, 50 были казнены, тысячи числятся без вести пропавшими .

Судебное преследование 
10 января 2012 года судебные органы Турции решили поддержать обвинения против Кенана Эврена и его соратника генерала Тахсина Шахинкаи (бывшего командующего ВВС Турции) по поводу их роли в перевороте 1980 года. Прокуратура потребовала для них пожизненного заключения.

18 июня 2014 года десятый уголовный суд Анкары признал их виновными в совершении «преступления против государственной власти» и приговорил к пожизненному заключению, а также разжаловал Эврена и Шахинкаю в рядовые.

Смерть 
1 мая 2015 года поступил в больницу с острой болью в животе, и 9 мая там же умер.

Примечания 

Командующие Сухопутными войсками Турции
Президенты Турции
Кавалеры Золотого Олимпийского ордена
Осуждённые пожизненно в Турции
Военные атташе Турции
Генералы армии (Турция)
Операция «Гладио»
Начальники Генерального штаба Вооружённых сил Турции
Умершие от болезни ЖКТ